Croton affinis est un ancien nom qui peut se référer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton affinis, Geiseler, 1807 : Croton glandulosus
 Croton affinis, Maiden et Baker, 1894 : Croton acronychioides

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton